Das schöne Abenteuer – film muto tedesco del 1924 diretto da Manfred Noa
L'avventura felice (Das schöne Abenteuer) – film tedesco del 1932 diretto da Reinhold Schünzel
Das schöne Abenteuer – film tedesco del 1959 diretto da Kurt Hoffmann